Юха () — песчаная пустыня в Соединённых Штатах Америки, составная часть пустыни Сонора. Расположена вдоль американо-мексиканской границы в южной части американского штата Калифорния.

География Нижней Калифорнии
Пустыни Калифорнии
География округа Импириал